XII Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении (IAAF)  проходил в Валенсии (Испания) с 7 по 9 марта 2008 года на стадионе Luis Puig Palace.

Результаты

Мужчины 
2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 |

Женщины 
2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 |

Таблица Медалей 

2008 год в лёгкой атлетике
Март 2008 года
2008
Спорт в Испании в 2008 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Международные спортивные соревнования в Валенсии
Чемпионаты мира в Испании